Motýl může být:

 živočich z řádu motýlů (Lepidoptera); v užším (laickém) slova smyslu označení pouze dospělého stádia tohoto hmyzu
Řád motýli můžeme ještě rozdělit na: 
 Denní motýli
 Noční motýli
 Soumrační motýli
příjmení osob
 Petr Motýl (* 1964) – český spisovatel

v astronomii
 Motýlí hvězdokupa –  vesmírný objekt v souhvězdí Štíra

v kultuře
 Motýl (film) – francouzský film
 Motýl na anténě – český televizní film
 Noční motýl – český film z roku 1941 režiséra Františka Čápa
 Skafandr a motýl – americko-francouzský film
 Poslední motýl – český film z roku 1990 režiséra Karla Kachyni
 Motýl (píseň) – píseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, kterou zpíval Jiří Jelínek

Související články 
 Motýlek
 Motejl
 Motejlek

Externí odkazy